Броня́:
 Броня, в средние века — обобщающее название различного оружия на Руси.
 Броня — древний оборонительный доспех.
 Броня — защитный слой материала, обладающий прочностными характеристиками и толщиной, достаточными для сопротивления пробитию пулями, снарядами и осколками.
 Алюминиевая броня — броня на основе деформируемых алюминиевых сплавов различных систем легирования.
 Бетонная броня — защитный слой материала, основным компонентом которого является бетон.
 Броня Брюстера — индивидуальный прообраз бронежилета, разработанный в 1917 году в США.
 Гарвеевская броня — броневая сталь, лицевая поверхность которой для придания прочности насыщалась углеродом.
 Жидкая броня — инновационные материалы, которые предполагается использовать для разработки средств индивидуальной бронезащиты нового поколения.
 Катаная броня — литая броня, которая прошла процесс обработки в специальном сдавливающем механизме (прокатный стан).
 Комбинированная броня — тип брони, состоящий из двух или более слоёв металлических или неметаллических материалов.
 Корабельная броня — защитный слой, обладающий достаточно большой прочностью и предназначенный для защиты частей корабля от воздействия средств поражения противника.
 Прозрачная броня — броня, получаемая соединением слоёв силикатного стекла со слоями полиуретанов, метилметакрилатов и поликарбонатов.
 Цементированная броня Круппа — тип поверхностно упрочнённой стальной брони, использовавшейся с конца XIX века.

Другое 
 Броня — супергероиня вселенной Marvel Comics.
 «Броня» — специализированный российский журнал по бронетанковой технике и вооружению.

Бро́ня:
 «Бро́ня» — расхожее название отсрочки от мобилизационного призыва и документа о её предоставлении.

Примечания

См. также 
 Бронислав
 Брон
 Генерал брони